Innenstadt steht für:
 Innenstadt, das Zentrum einer urbanen Ansiedlung

Innenstadt heißen folgende geographischen Objekte:

In Deutschland:
 Augsburg-Innenstadt, Planungsraum von Augsburg, Bayern
 Innenstadt (Bautzen), Stadtteil von Bautzen, Sachsen
 Innenstadt (Braunschweig), Stadtbezirk von Braunschweig, Niedersachsen
 Stadtbezirk Innenstadt-Nord (Dortmund), Stadtbezirk Innenstadt-Ost (Dortmund), Stadtbezirk Innenstadt-West (Dortmund), Stadtbezirke von Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Stadtkern von Essen, Nordrhein-Westfalen
 Nördliche Innenstadt (Halle), Südliche Innenstadt (Halle), Stadtteile von Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Hamburger Innenstadt, zentrales Stadtgebiet von Hamburg
 Frankfurt-Innenstadt, Stadtteil von Frankfurt am Main, Hessen
 Innenstadt (Görlitz), Stadtteil von Görlitz, Sachsen
 Innenstadt (Göttingen), Stadtbezirk von Göttingen, Niedersachsen
 Köln-Innenstadt, Stadtbezirk von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Ludwigshafen-Nördliche Innenstadt, Ludwigshafen-Südliche Innenstadt, Ortsbezirke von Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
 Innenstadt (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen
 ein Stadtteil von Mannheim, Baden-Württemberg, siehe Quadratestadt
 Minden-Innenstadt, Stadtteil von Minden, Nordrhein-Westfalen
 Innenstadt (Osnabrück), Stadtteil von Osnabrück, Niedersachsen
 Innenstadt von Regensburg, Altstadt Regensburg Weltkulturerbe
 Innenstadt (Schweinfurt), Stadtteil von Schweinfurt, Bayern
 Innenstadt (Weimar), Stadtteil von Weimar, Thüringen
 Witten-Mitte-Innenstadt, Stadtteil und statistischer Bezirk von Witten, Nordrhein-Westfalen

In Österreich:
 Innenstadt (Innsbruck), Stadtteil von Innsbruck, Tirol
 Innenstadt (Linz), Stadtteil von Linz, Oberösterreich

Siehe auch:
 Innenstadt-Ost
 Innenstadt-West
 Altstadt (Begriffsklärung), Binnenstad, Kernstadt, City (Stadt), Downtown
 Chengguan, İçəri Şəhər, Śródmieście
 Innere Stadt
 Stadtzentrum